Во Франции две коммуны называются Ле-Пон-де-Бовуазен. Они были расположены на древней границе между Савойским герцогством и Францией, разделённые рекой Гье. В современной Франции они входят в разные департаменты: Савойя и Изер.

 Ле-Пон-де-Бовуазен — коммуна в департаменте Савойя.
 Ле-Пон-де-Бовуазен — коммуна в департаменте Изер.

Коммуна в Савойе также является центром кантона Ле-Пон-де-Бовуазен.